Mine kan syfta på:

Mine, Yamaguchi – en stad i prefekturen Yamaguchi, Japan
Mine (musikalbum) – ett musikalbum av Dolly Parton
Mine (sång) – en singel av Taylor Swift